Фишгоф, Адольф (; 1816—1893) — австрийский политический деятель.
 Фишгоф, Иосиф (1804—1857) — австрийский пианист и композитор.

Примечания